Ле-Без () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Тулузи, 45 км на південний схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 516 осіб у працездатному віці (15-64 років) 388 були активні, 128 — неактивні (показник активності 75,2%, у 1999 році було 71,5%). З 388 активних працювали 354 особи (200 чоловіків та 154 жінки), безробітних було 34 (8 чоловіків та 26 жінок). Серед 128 неактивних 39 осіб було учнями чи студентами, 41 — пенсіонером, 48 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 331 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 843,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ле-Без на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн